Греклиш (, слияние слов Greek и English), также Grenglish и Латиноэллиника () — жаргонный, сетевой вариант греческого языка, заключающийся в записи слов греческого языка буквами латинского алфавита. Используется преимущественно при неофициальном общении в средах, где невозможно использование греческого алфавита (например, при общении в Интернете, на интернет-форумах, переписке при помощи электронной почты, SMS, программ мгновенного обмена сообщениями).

Варианты 
«Греклиш» делится на три типа: орфографический, фонетический и раскладочный.
 Орфографический вариант заключается в замене греческих букв похожими в латинском алфавите или другими символами. Например, буква «пси» (ψ) записывается как PS, 4 или у, буква «кси» (ξ) — как ks, x или 3; буква «тета» θ — th или 8.
 Фонетический вариант является наиболее точным вариантом передачи слов: при помощи латинских букв греки стараются передавать как можно точнее звук, при этом сохраняется йотацизм. Большинство букв и буквосочетаний, дающих звук «и», заменяются латинской «i» (этот звук дают буквы η, ι, υ, ει, οι, которые в орфографическом варианте записывались бы соответственно как h, i, u, ei, oi). Например, слово πλατεία () записывается в орфографическом варианте как plateia, а в фонетическом как platia. Этот вариант используется «Переводчиком Google».
 Раскладочный вариант используется пользователями, имеющими возможность использовать греческую раскладку клавиатуры (хотя там передаются латинские символы).

Сводная таблица

Применение

Основной пример 
Фраза Καλημέρα, πώς είστε; () может записываться так:
 Фонетический — kalimera, pos iste?
 Орфографический — kalhmera, pws eiste?
 Раскладочный — Kalhméra, pvs eíste?

Жаргон

Литература 
 Jannis Androutsopoulos: Transliteration practice and discourse of computer-mediated digraphia'', 2006 (PDF , 318 KB)
 Από dieuthinsi σε diey8ynsh. Ορθογραφική ποικιλότητα στην λατινική μεταφραφή των Ελληνικών. In: Ελληνική Γλωσσολογία '99. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Thessaloniki 2001, S. 383—390

Ссылки 
 Online Greeklish to Greek and Greek to Greeklish Converter — e-greeklish.gr
 Online Greeklish to Greek Converter, developed by George Galatas and Artificial Intelligence Group at Patras University, Greece

Греческий язык
Сетевой жаргон
Интернет в Греции